Maerivier (Lainiorivier); een rivier in noord Zweden, zijrivier van de Lainiorivier
Maerivier (Muoniorivier); idem, zijrivier van de Muonio
Maerivier (Vittangirivier); idem, zijrivier van de Vittangirivier

Lainiorivier, Muonio en Vittangirivier zijn zijrivier van de Torne.